Спириденко — фамилия.